Wachberg ist der Name folgender Berge (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Wachberg (Thüringen) (524,8 m), im Thüringer Schiefergebirge in Auengrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Wachberg (Lausitzer Bergland) (496 m), in der Sächsischen Schweiz bei Saupsdorf (Sebnitz), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Wachberg (Westliches Oberlausitzer Bergland) (438,5 m), südöstlich von Rückersdorf (Neustadt in Sachsen), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Wachberg (Waldheim) (264 m), in Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen – mit Wachbergturm
 Wachberg (Ottendorf-Okrilla) (204,4 m), bei Ottendorf-Okrilla, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Wachberg (Rückmarsdorf) (133,5 m), in Rückmarsdorf (Leipzig), kreisfreie Stadt in Sachsen – mit Wasserturm Rückmarsdorf

in Österreich:
 Wachberg (Waldviertel) (931 m), im Waldviertel bei St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich – mit Sender Wachberg
 Wachberg (Mostviertel) (310 m) Bergrücken in den Gemeinden Melk und Schollach, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Sender Wachberg, Hybridturm mit einer Sendeeinrichtung des österreichischen Rundfunks für UKW und TV
 Wachberger
 Wachenberg
 Wachtberg (Begriffsklärung)
 Waschberg